I-8 — автомагистраль в США.
  — японская подводная лодка типа I-7.